Курятников — русская фамилия.

Известные носители:
 Курятников, Наиль Хабибулович (род. 1959) — советский футболист.
 Курятников, Николай Андреевич (1923—1944) — капитан РККА, Герой Советского Союза.